Jadid – musulmani riformisti che vivevano nell'Impero russo alla fine del XIX secolo
 Jadid – villaggio iraniano nel distretto di Jolgah
 Abderazzak Jadid (1983) – calciatore marocchino
 Jadid – villaggio iraniano nel distretto di Abshar
 Salah Jadid (1926-1990) – generale e politico siriano